Palaiokhóra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Zefiría, ort, Sydegeiska öarna, Kykladerna, 
 Paleochora (kommunhuvudort i Grekland), Kreta, Nomós Chaniás, 
 Avía, ort, Peloponnesos, Messenien, 
 Palaiochóra (ort i Grekland, Nomós Imathías), Mellersta Makedonien, 
 Palaiochóra (ort i Grekland, Chalkidike), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar